Каррейра () — топоним.
 Каррейра (Барселуш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Каррейра (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — населённый пункт и район в Португалии.
 Каррейра (Лейрия) — район в Португалии, входит в округ Лейри.
 Каррейра (Санту-Тирсу) — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту.

Персоналии 
 Каррейра, Давид (род. 1991) — португальский певец, актер и модель.
 Каррейра, Серхио (род. 2000) — испанский футболист.
 Каррейра, Энрике (он же Ико Каррейра; 1933—2000) — ангольский военный, политик и дипломат.